Евдоки́мов () — русская фамилия, произошедшая от греческого имени Евдоким; также является топонимом. Известна как дворянская фамилия Нижегородской губернии.

Известные носители

А 
 
 Евдокимов, Алексей Антонович (1906-?) — полковник, командир дивизии ПВО.
 Евдокимов, Алексей Петрович (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Евдокимов, Андрей Владимирович (род. 1999) — российский футболист.

Б

В 
 
 
 Евдокимов, Виталий Александрович (род. 1980) — российский хоккеист.
 
 Евдокимов, Вячеслав Борисович (род. 1945) — главный научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ.

Г 
 Евдокимов, Глеб Михайлович (1923—1994) — советский и российский артист балета.

Д 
 Евдокимов, Дмитрий Валентинович (1937—2009) — советский и российский журналист, писатель, издатель.

Е 
 Евдокимов, Евгений Яковлевич (1924—1998) — советский государственный деятель, председатель Брянского исполкома городского Совета народных депутатов.
 Евдокимов, Евгений Владимирович (в монашестве Евставий; род. 1951) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Александровский и Юрьев-Польский.
 Евдокимов, Егор Викторович (род. 1982) — российский гандболист.
 Евдокимов, Ефим Георгиевич (1891—1940) — сотрудник советских органов государственной безопасности.

И

Л

М

Н—Я 
 
 Евдокимов, Олег Григорьевич (род. 1994) — белорусский футболист.
 
 Евдокимов, Пётр Егорович (1793—после 1838) — офицер Российской императорской армии, участник Отечественной войны 1812 года. 
 Евдокимов, Роберт Геннадьевич (род. 1970) — советский и российский футболист, полузащитник, тренер.
 Евдокимов, Семён Евдокимович (1863—после 1917) — крестьянин, член IV Государственной думы.
 
 

 Евдокимов, Яков Алексеевич (1915—1980) — советский партийный и государственный деятель.

 Евдокимов, Ярослав Александрович (род. 1948) — певец.



Составные фамилии 
 Евдокимов-Вогак, Ростислав Борисович (1950—2011) — российский общественно-политический деятель, поэт, публицист, мемуарист, советский диссидент.
 Евдокимов-Рокотовский, Михаил Ильич (1867—1967) — русский советский инженер-строитель.
 Соколов-Евдокимов, Иван Михайлович (известен как: Иван Павлович Машков; 1867—1945) — советский архитектор, реставратор, просветитель, исследователь древнерусского зодчества.

Топоним 
 Евдокимов — хутор в Волоконовском районе Белгородской области России.
 Евдокимов — кратер на обратной стороне Луны.

См. также

Примечания